VM i snooker 2004, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 17 april–3 maj 2004. Ronnie O'Sullivan vann sin andra VM-titel efter att ha slagit Graeme Dott i finalen.

Händelser under turneringen 
 I finalen ledde Graeme Dott med 5–0 mot Ronnie O'Sullivan. O'Sullivan vände dock, och vann 18 av de 21 följande framen och därmed matchen med 18–8, den fjärde största segermarginalen i en final sedan man började spela bäst av 35 frames 1980.

 Skotten Chris Small blev tvungen att ge upp i sin match i första omgången mot landsmannen Alan McManus på grund av smärtor i ryggraden. Detta tillstånd skulle senare komma att tvinga honom att avsluta karriären.

 Matchen i första omgången mellan engelsmannen Andy Hicks och australiern Quinten Hann blev ihågkommen för de hätska känslorna och det slagsmål som var på väg att bryta ut i slutet av matchen. En av upprinnelserna till det hela var att Hicks påpekade för Hann att denne troligen skulle ramla ur topp-16 om han förlorade matchen. Hann utmanade senare Hicks på en returmatch i boxning. Hicks snookerkollega Mark King accepterade i Hicks ställe, men Hann vann boxningsmatchen.

 Ronnie O'Sullivan vann i semifinalen mot Stephen Hendry med 17–4. Detta är den största segermarginalen någonsin i en semifinal. Hendry hade själv det tidigare rekordet, 16–4 i semifinalen mot Terry Griffiths 1992.

 Det gjordes 56 centuries i detta VM.

Resultat

Källor 

2004 i Storbritannien
Snookersäsongen 2003/2004
2004
Sportevenemang i Sheffield